Турсынбай — казахская фамилия. Известные носители:

 Турсынбай, Думан Ерланулы (род. 1998) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Турсынбай, Сагадат Досболулы (род. 1999) — казахстанский футболист, защитник.